O AC Sporting, anteriormente conhecido como Al Khoyol FC, é um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2009. Em 1 de agosto de 2018, o clube mudou seu nome para AC Sporting Beirut: eles prontamente ganharam promoção à Segunda Divisão libanesa em 2019, chegando em primeiro lugar na Terceira Divisão libanesa.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 2009